María de Orleans (Castillo de Blois, 19 de diciembre de 1457-Mazères, 1493), fue una princesa francesa de la segunda mitad  del Siglo XV.

Primeros años de vida 
Era hermana del rey Luis XII de Francia e hija de Carlos I de Orleans, duque de Orleans, y de su tercera esposa, la princesa alemana María de Cléveris.

Matrimonio e hijos 
María se casó el 8 de septiembre de 1476 con Juan de Foix (1450-1500), infante de Navarra y vizconde de Narbona.Tuvo dos hijos:

Germana (1488-1536), casada en 1505 con el rey Fernando II de Aragón con quien tuvo, en 1509, un hijo, Juan, muerto a las pocas horas de nacer; en segundas nupcias se casó con Juan de Brandenburgo-Ansbach; y en terceras nupcias con Fernando de Aragón, duque de Calabria. Supuestamente tuvo una hija ilegítima con el nieto de su primer marido, el emperador Carlos V, llamada Isabel.
Gastón (1489-1512), sucedió a su padre como vizconde de Narbona.

Ascendencia 

</center></div>

Referencias 

 Épître à Marie d’Orléans, ballade écrite par François Villon vers 1457-1458 pour célébrer la naissance de Marie
Sur la ballade écrite par François Villon pour la naissance de Marie d'Orléans:
  André Burger, « L’Épître de Villon à Marie d'Orléans », dans Mélanges de linguistique et de littérature romanes à la mémoire d'lstvan Frank, Annales Universitatis Saraviensis, 6, Saarbrücken, 1957, p. 91-99.

Enlaces externos 

Consortes de miembros de la casa de Valois
Nobles francesas del siglo XV
Nacidos en Blois
Fallecidos en Occitania